Redlhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Heinrich Redlhammer (1891–1980), deutscher Diplomat und Kommunalpolitiker 
 Matthias Redlhammer (* 1957), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher